Шпанович — фамилия.

 Шпанович, Ивана — сербская легкоатлетка.
 Шпанович, Илья — национальный герой Югославии.
 Шпанович, Томица — национальный герой Югославии.